Superliga bułgarska w piłce siatkowej mężczyzn 2020/2021 – 77. sezon mistrzostw Bułgarii w piłce siatkowej. Za jego organizację odpowiadała Nacionalna Wolejbolna Liga (Национална Волейболна Лига). Zainaugurowany został 14 października 2020 roku i trwał do 15 kwietnia 2021 roku.

W bułgarskiej Superlidze w sezonie 2020/2021 uczestniczyło 16 drużyn. Do najwyższej klasy rozgrywkowej dołączyły cztery kluby z wyższej ligi: , ,  oraz .

Rozgrywki składały się z fazy wstępnej, fazy zasadniczej, w której drużyny podzielone zostały na dwie grupy na podstawie wyników fazy wstępnej, oraz fazy play-off. W ramach fazy play-off rozegrano 1/8 finału, ćwierćfinały, półfinały i finały. Faza play-off sponsorowana była przez przedsiębiorstwo bukmacherskie WinBet.

Po raz pierwszy mistrzem Bułgarii został , który w finałach fazy play-off pokonał . Trzecie miejsce zajął . Do wyższej ligi spadły ,  oraz po barażach .

W sezonie 2020/2021 w eliminacjach do Ligi Mistrzów Bułgarię reprezentował , w Pucharze CEV –  i , natomiast w Pucharze Challenge – .

System rozgrywek 
Bułgarska Superliga w sezonie 2020/2021 składa się z: fazy wstępnej, fazy zasadniczej oraz fazy play-off.

Faza wstępna 
W fazie wstępnej zespoły rywalizują o rozstawienie w grupie I lub grupie II fazy zasadniczej.

Drużyny podzielone zostają na cztery grupy (A, B, C i D) za pomocą tzw. systemu serpentyny na podstawie wyników osiągniętych w sezonie 2019/2020. W ramach grupy organizowany jest turniej, w ramach którego zespoły rozgrywają między sobą po jednym spotkaniu. Organizatorem turnieju jest drużyna najwyżej rozstawiona w grupie.

Zwycięzcy poszczególnych grup uzyskują bezpośredni awans do grupy I fazy zasadniczej. Drużyny z miejsc 2-3 rywalizują między sobą w rundzie play-off, natomiast ostatnie zespoły trafiają do grupy II fazy zasadniczej.

W rundzie play-off rywalizacja toczy się do dwóch wygranych spotkań, z tym że wliczany jest wynik meczu rozegranego pomiędzy drużynami w fazie grupowej. Gospodarzem pierwszego meczu jest drużyna, która zajęła 3. miejsce w grupie, natomiast potencjalnego drugiego meczu – ta, która zajęła 1. miejsce w grupie. Zwycięzcy w poszczególnych parach uzyskują awans do grupy I fazy zasadniczej, natomiast przegrani trafiają do grupy II fazy zasadniczej.

Faza zasadnicza 
W fazie zasadniczej drużyny podzielone zostają na dwie grupy (I i II) na podstawie wyników fazy wstępnej. W ramach grupy zespoły rozgrywają między sobą po dwa spotkania systemem kołowym (każdy z każdym – mecz u siebie i rewanż na wyjeździe).

Sześć najlepszych zespołów grupy I uzyskuje bezpośredni awans do ćwierćfinałów fazy play-off. Drużyny z miejsc 7-8 grupy I oraz dwie najlepsze drużyny z grupy II rywalizują w 1/8 finału fazy play-off. Zespoły z miejsc 3-4 grupy II kończą rozgrywki odpowiednio na miejscach 11-12, zespoły z miejsc 5-6 grają w barażach o utrzymanie w Superlidze, natomiast dwie ostatnie drużyny spadają do wyższej ligi.

Faza play-off 
Faza play-off składa się z 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinałów i finałów.

1/8 finału
W 1/8 finału uczestniczą drużyny z miejsc 7-8 grupy I oraz dwie najlepsze drużyny z grupy II fazy zasadniczej. Pary tworzone są według klucza:
 para 1: 7. miejsce w grupie I – 2. miejsce w grupie II;
 para 2: 8. miejsce w grupie I – 1. miejsce w grupie II.

Rywalizacja toczy się do dwóch wygranych meczów ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzami pierwszych spotkań są zespoły z grupy I fazy zasadniczej. Zwycięzcy w poszczególnych parach uzyskują awans do ćwierćfinałów.

Ćwierćfinały
W ćwierćfinałach uczestniczą zwycięzcy w parach 1/8 finału oraz sześć najlepszych drużyn grupy I fazy zasadniczej. Pary tworzone są według klucza:
 para 1: 1. miejsce w grupie I – zwycięzca w parze 2 1/8 finału;
 para 2: 2. miejsce w grupie I – zwycięzca w parze 1 1/8 finału;
 para 3: 3. miejsce w grupie I – 6. miejsce w grupie I;
 para 4: 4. miejsce w grupie I – 5. miejsce w grupie I.

Rywalizacja toczy się do dwóch wygranych meczów ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzami pierwszych spotkań są zespoły z grupy I fazy zasadniczej albo te, które w grupie I fazy zasadniczej zajęły wyższe miejsce. Zwycięzcy w poszczególnych parach uzyskują awans do półfinałów.

Półfinały
W półfinałach uczestniczą zwycięzcy w parach ćwierćfinałowych. Pary tworzone są według klucza:
 para 1: zwycięzca w parze 1 ćwierćfinałów – zwycięzca w parze 4 ćwierćfinałów;
 para 2: zwycięzca w parze 2 ćwierćfinałów – zwycięzca w parze 3 ćwierćfinałów.

Rywalizacja toczy się do dwóch wygranych meczów ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzami pierwszych spotkań są zespoły z grupy I fazy zasadniczej albo te, które w grupie I fazy zasadniczej zajęły wyższe miejsce. Zwycięzcy w poszczególnych parach uzyskują awans do finałów.

Finały
O mistrzostwo grają zwycięzcy w parach półfinałowych. Rywalizacja toczy się do trzech wygranych meczów ze zmianą gospodarza po dwóch spotkaniach. Gospodarzem pierwszych dwóch meczów jest zespół z grupy I fazy zasadniczej albo ten, który w grupie I fazy zasadniczej zajął wyższe miejsce.

Klasyfikacja końcowa
Zwycięzca fazy play-off zostaje mistrzem Bułgarii i zajmuje 1. miejsce w klasyfikacji końcowej. Finalista fazy play-off zostaje wicemistrzem Bułgarii i zajmuje 2. miejsce w klasyfikacji końcowej. Pozostałe miejsca w klasyfikacji końcowej ustalane są na podstawie miejsc zajętych przez poszczególne drużyny w fazie zasadniczej.

Baraże 
W barażach uczestniczą drużyny z miejsc 5-6 grupy II fazy zasadniczej oraz zespoły, które zajęły trzecie i czwarte miejsce w klasyfikacji końcowej wyższej ligi. Tworzą one pary według klucza:
 5. miejsce w grupie II – 4. miejsce w wyższej lidze;
 6. miejsce w grupie II – 3. miejsce w wyższej lidze.

W ramach par drużyny rozgrywają jedno spotkanie na neutralnym terenie, które decyduje o prawie udziału w Superlidze w sezonie 2021/2022.

Drużyny uczestniczące 

Uwagi:
 Z wyższej ligi do Superligi zgłosiły się cztery kluby:  (1. miejsce w grupie A),  (1. miejsce w grupie B),  (2. miejsce w grupie B) oraz  (5. miejsce w grupie A).

Faza wstępna

Grupa A 
Miejsce turnieju: Hala sportowa "Mładost", Burgas

Tabela

Wyniki spotkań

Grupa B 
Miejsce turnieju: Hala sportowa "Wasił Lewski", Pazardżik

Tabela

Wyniki spotkań

Grupa C 
Miejsce turnieju: Hala sportowa "Dobrotica", Dobricz

Tabela

Wyniki spotkań

Grupa D 
Miejsce turnieju: Hala sportowa "Mładost", Montana

Tabela

Wyniki spotkań

Runda play-off 
(do dwóch zwycięstw, wlicza się spotkanie z rozgrywek grupowych)

Faza zasadnicza

Grupa I

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Grupa II

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Faza play-off

Drabinka

1/8 finału 
(do dwóch zwycięstw)

Ćwierćfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Półfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Baraże 
Miejsce: Hala sportowa "Iwan Wazow", Stara Zagora

Statystyki

Sety, małe punkty

Przypisy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Bułgarii
2020 w Bułgarii
2021 w Europie
2020 w piłce siatkowej
2021 w piłce siatkowej